Пайкузе () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Пярнумаа.
 Пайкузе () — містечко в Естонії, адміністративний центр волості Пайкузе повіту Пярнумаа.